Jens Adams (Turnhout, 5 juni 1992) is een Belgisch veldrijder. Vanaf 1 januari 2020 rijdt hij voor zijn eigen éénmansploeg: Chocovit Cycling Team. Zijn oudere broer Joeri Adams is ook actief geweest als veldrijder.

Carrière 
Jens Adams werd in 2014 Belgisch kampioen bij de beloften in Waregem. Bij de profs won Jens Adams in 2016 een wedstrijd in Illnau Zwitserland. In 2019 werd Adams voor het eerst geselecteerd voor de wereldkampioenschappen veldrijden in het Deense Bogense.

Palmares

Wegwielrennen 
2015
3e en 4e etappe Ronde van Namen
Eindklassement Ronde van Namen

Veldrijden 
Overwinningen

Resultatentabel

Jeugd
 Belgisch kampioen veldrijden: 2014 (beloften)

Belgisch veldrijder